Scapolo – un uomo non sposato, celibe
 Cristiano Scapolo (n. 1970) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano,
 Ivo Scapolo (n. 1953) – arcivescovo cattolico italiano